Second Line ist:
 Second Line (Parade), ein traditioneller Blaskapellenumzug aus New Orleans
 Robert Kermit Red Star Line, eine Schifffahrtslinie